Гризли (Ursus arctos horribilis) — подвид бурого медведя (Ursus arctos), обитающий преимущественно на Аляске и в западных районах Канады.
 Мексиканский гризли (Ursus arctos nelsoni) — подвид бурого медведя, вымерший в историческое время (60-е гг. XX века).
 Калифорнийский гризли (Ursus arctos californicus) — также, Калифорнийский бурый медведь,  вымерший в историческое время (к 1922 году).
 Полярный гризли (Ursus arctos x maritimus) — также, гролар или Гибрид белого и бурого медведя — межвидовой гибрид, зарегистрированный как в неволе, так и в дикой природе.
 Бурый медведь — в Северной Америке известен под названием «гризли» (североамериканский бурый медведь выделяется в отдельный вид), многочисленен на Аляске, на западе Канады, имеются ограниченные популяции на северо-западе США.
 Гризли Адамс Вольфсбург (Grizzly Adams Wolfsburg) — германский хоккейный клуб из города Вольфсбург, выступает в Немецкой хоккейной лиге.
 Гризли Бэр (англ. Grizzly Bear) — фолк-рок-группа из Бруклина, играющая психоделическую поп-музыку, фолк-рок и экспериментальный рок с преобладающим использованием вокальных гармоний.
 Гризли Парк (Grizzly Park) — американский фильм ужасов с чёрным юмором режиссёра Тома Скалла.
 Grizzly GFF4 — немецкий многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости

См. также 
 Ярость гризли (Grizzly Rage) — художественный фильм производства студии RHI Entertainment, Канада; режиссёр Дэвид ДеКото́.
 Гризли (фильм, 2014) (Grizzly) — художественный фильм.
 Человек-гризли (Grizzly Man) — документальный фильм Вернера Херцога о Тимоти Тредвелле, натуралисте, который 13 лет провёл в национальном парке Катмай (Аляска), общаясь с медведями-гризли, и который в конце концов был съеден подопечными.
 Медведь (фильм, 1988) (фр. L' Ours, англ. The Bear) — совместная франко-американская драма режиссёра Жан-Жака Анно по роману Джеймса Оливера Кервуда «Гризли».
 Ги "Гризли" Фреклен — бывший французский раллийный пилот.
 Гигантский гризли — гигантская секвойя.
 Мемфис Гриззлис — профессиональный баскетбольный клуб, располагающийся в Мемфисе, Теннесси, США, который выступает в Национальной Баскетбольной Ассоциации.